Alchemilla plicata — вид трав'янистих рослин родини розові (Rosaceae), поширений у Європі.

Поширення 
Поширений у Європі (у т.ч. Україні).

Джерела 

plicata
Флора України
Флора Європи
Рослини, описані 1893